Rote (wyspa)
 Rote (lud)